ReLoad — седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, вышедший в 1997 году. Последний студийный альбом с басистом Джейсоном Ньюстедом.

По утверждению самих членов группы, ReLoad вовсе не новый альбом, а всего лишь вторая часть выпущенного годом ранее альбома Load. Все песни для обоих альбомов (за исключением песни «The Unforgiven II») были написаны в одно и то же время — с конца 1994 до первой половины 1995 гг. Первоначально группа планировала выпустить эти песни двойным альбомом, но по разным причинам от этой идеи пришлось отказаться. Однако несмотря на это, по мнению многих поклонников группы, «ReLoad» получился более экспериментальным и разнообразным.

Обложка является работой художника Андреса Серрано (его работа также использовалась и на предыдущем альбоме) — на этот раз «Piss & Blood XXVI» (Моча и кровь XXVI), кровь — бычья, моча — художника.

Список композиций

Участники записи

Metallica 
 Джеймс Хэтфилд — ритм-гитара, вокал 
 Ларс Ульрих — ударные
 Кирк Хэмметт — гитара
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара

Сессионные музыканты 
 Бернардо Бигалли — скрипка в «Low Man’s Lyric»
 Марианна Фэйтфул — дополнительный вокал в «The Memory Remains»
 Джим МикГиллвэри — перкуссия
 Дэвид Майлз — колёсная лира в «Low Man’s Lyric»

Производство 
 Боб Рок, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих — продюсеры
 Brian Dobbs, Randy Staub — инженеры
 Bernardo Bigalli, Darren Grahn, Kent Matcke, Gary Winger — ассистенты инженера
 Michael Fraser, Randy Staub — микширование
 George Marino — мастеринг
 Paul DeCarli, Mike Gillies, Darren Grahn — цифровая обработка
 Andie Airfix — дизайн
 Антон Корбейн — фотографии
 Андрес Серрано — обложка альбома

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тексты песен альбома ReLoad на официальном сайте группы

R
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Elektra Records
Альбомы Vertigo Records